Al-Risala – libro islamico
 Al-risâlah – film del 1976